En informatique, un port réseau peut désigner :
 un port matériel, prise permettant de brancher des périphériques sur un ordinateur ;
 un port logiciel, système de communication logiciel permettant aux ordinateurs de recevoir ou d'émettre des informations ;

Réseau informatique